Гирьи — деревня в Беловском районе Курской области, административный центр Гирьянского сельсовета.

География 
Деревня располагается на левом берегу реки Псёл, в верхнем её течении, климат и почвы в этой части долины благоприятны для сельского хозяйства. Флора и фауна типичны для лесостепной зоны на юге Курской области.

От районного центра деревня удалена на 12 км, от ближайшего города — Суджи — на 29 км; до столицы Курской области, города Курска — около 110 км.

История 
Появление поселения относят к XVIII веку. Название восходит к именам потомков или подчинённых одного из представителей крымскотатарского ханского рода Гиреев.
Предания местных жителей гласят, что топоним восходит не к имени рода крымских татар или ордынских, а к названию конкретного места. На окраине территории  деревни вдоль реки Псёл расположен луг, который ранее был поименован как Гирьян. По преданиям, на лугу в период войн с ордынцами длительное время находился стан (ставка) хана Гирея, во времена набегов на земли России. 
Со временем жители окрестных селений тому месту дали наименование Гирейский (Гирьянский) луг. 
Говорили люди: "Там где Гирьяна луг, Гирея луг". 
Впоследствии в тех местах разместились дворы крестьян. Помещик Мальгин имел вотчину. Названия населённый пункт с дворами ранее не имел, так и трансформировалось название луга в название деревни Гирьи. Примечательно, что само место, где изначально поселились деревенские, в народе по сей день зовется Малыговка.

Население 
Согласно переписи 2010 года в деревне проживало 1465 человек, из них 688 мужчин (47 %) и 777 женщин (53 %).

По состоянию на 2012 год в деревне числилось 612 дворов и 1645 жителей, из них 560 — в трудоспособном возрасте и 574 — на пенсии.

Инфраструктура 
Деревня газифицирована на 72 %; водоснабжение производится из колодцев и артезианских скважин. Обеспечена стационарная телефонная связь.

Имеется детский сад, средняя школа, профессиональное училище, библиотека, Дом культуры, Дом досуга, амбулаторный участок.

Деревня расположена на дороге регионального значения 38 ОП РЗ 38К-029 «Обоянь — Суджа — Белая», длиной 13,3 км. Из деревни в райцентр ежедневно курсирует автобус.

В деревне расположена «непассажирская» станция «Псёл» проходящей через неё железнодорожной ветки «Льгов — Суджа — Готня».

Улицы: Батово, Зелёная, Интернациональная, Курская, Луговая, Магистральная, Молодёжная, Набережная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Советская, Старорусская, Юбилейная.

Экономика 
Большая часть жителей заняты в сельском хозяйстве. В 2010-е годы развивалось перерабатывающее производство — открыты маслодельный и колбасный цеха; также по данным на 2012 год действовали ОАО «Псёльское ХПП» (65), ЗАО "Беловская ДПМК"; работает несколько частных продуктовых магазинов.Работает автомойка, небольшая автомастерская. В деревне осуществляют деятельность магазин хозяйственных товаров ИП Поздняков, парикмахерская.

Культура 
 На территории деревни находится памятник исторического наследия местного значения — «Памятник ветеранам ВОВ»;
 В день памяти преподобного Серафима Саровского, 01 августа 2016 года, в деревне был освящён храм в его честь. Храм строился девять лет личными усилиями и на пожертвования жителей деревни

Примечания 

Населённые пункты Беловского района (Курская область)